Johannis Zaaijer (1835-1918), Nederlands bestuurder
 Johannes Zaaijer (1844-1925), Nederlands politicus en journalist
 Johannes Henricus Zaaijer (1876-1932), Nederlands chirurg
 Johannes Zaaijer (1903-1988), Nederlands jurist